Софикон — греческий топоним. Может означать:

 Софикон (Коринфия) — деревня на Пелопоннесе.
 Софикон (Эврос) — деревня в Восточной Македонии и Фракии.